Józef Zając (1891–1963) – polski generał dywizji, pilot wojskowy
 Józef Zając (1902–1968) – cichociemny
Józef Zając (ur. 1930 – ) – bibliotekarz
 Józef Zając (ur. 1938) – trener piłki ręcznej
 Józef Zając (ur. 1947) – matematyk, dr hab., senator VIII, IX i X kadencji
 Józef Zając (1945–2008) – historyk, dr hab. UMK
 Józef Zając (zm. 2018) – pediatra, prof. dr hab.